-{T|sr:Списак епизода Саут Парка;sr-ec:Списак епизода Саут Парка;sr-el:Spisak epizoda Saut Parka}-

Саут Парк је америчка анимирана ТВ серија коју је створили Треј Паркер и Мет Стоун. Серија је настала из кратког цртаног филма под називом „Дух Божића“. Серија је почела са емитовањем 13. августа 1997. године на Comedy Central. До краја 25. сезоне, укупно 319 епизода је емитовано, а 26. сезона почела је са емитовањем 8. фебруара 2023.

Намењен је за зрелу публику, емисија је постала позната по свом сировом језику и тами, надреалном хумору који је пародија широм низа тема. Прича се врти око четири дечака—Стена Марша, Кајла Брофловског, Ерика Картмана и Кенија Макормика—и њихове бизарне авантуре и широм титулара Колорадо града. Емисија остајеје највише оцењена од свих са Комеди сентралa, а такође је и други најдуже приказивани програм на тој мрежи, иза -{The Daily Show}-.

Скоро свака епизода Саут Парка доступана је за бесплатно гледање у САД-у на званичном сајту емисије, SouthParkStudios.com . Серија није синхронизована на српски језик, али по две епизоде закључно са сезоном 19 су се свакодневно до 2019. емитовале са српским титловима, на локализацијама канала Комеди сентрал и Комеди сентрал екстра.

Списак епизода 
Звездицом су означени специјали за -{Paramount+}-, односно -{SkyShowtime}- у Србији.

1. сезона (1997–98) 
 1. -{Cartman Gets an Anal Probe}-
 2. -{Weight Gain 4000}-
 3. -{Volcano}-
 4. -{Big Gay Al's Big Gay Boat Ride}-
 5. -{An Elephant Makes Love to a Pig}-
 6. -{Death}-
 7. -{Pinkeye}-
 8. -{Starvin' Marvin}-
 9. -{Mr. Hankey, the Christmas Poo}-
 10. -{Damien}-
 11. -{Tom's Rhinoplasty}-
 12. -{Mecha-Streisand}-
 13. -{Cartman's Mom Is a Dirty Slut}-

2. сезона (1998–99) 
 14. -{Terrance and Phillip in Not Without My Anus}-
 15. -{Cartman's Mom Is Still a Dirty Slut}-
 16. -{Ike's Wee Wee}-
 17. -{Chickenlover}-
 18. -{Conjoined Fetus Lady}-
 19. -{The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka}-
 20. -{City on the Edge of Forever}-
 21. -{Summer Sucks}-
 22. -{Chef's Chocolate Salty Balls}-
 23. -{Chickenpox}-
 24. -{Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods}-
 25. -{Clubhouses}-
 26. -{Cow Days}-
 27. -{Chef Aid}-
 28. -{Spookyfish}-
 29. -{Merry Christmas, Charlie Manson!}-
 30. -{Gnomes}-
 31. -{Prehistoric Ice Man}-

3. сезона (1999–2000) 
 32. -{Rainforest Shmainforest}-
 33. -{Spontaneous Combustion}-
 34. -{The Succubus}-
 35. -{Jakovasaurs}-
 36. -{Tweek vs. Craig}-
 37. -{Sexual Harassment Panda}-
 38. -{Cat Orgy}-
 39. -{Two Guys Naked in a Hot Tub}-
 40. -{Jewbilee}-
 41. -{Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery}-
 42. -{Chinpokomon}-
 43. -{Hooked on Monkey Fonics}-
 44. -{Starvin' Marvin in Space}-
 45. -{The Red Badge of Gayness}-
 46. -{Mr. Hankey's Christmas Classics}-
 47. -{Are You There God? It's Me, Jesus}-
 48. -{World Wide Recorder Concert}-

4. сезона (2000) 
 49. -{The Tooth Fairy Tats 2000}-
 50. -{Cartman's Silly Hate Crime 2000}-
 51. -{Timmy 2000}-
 52. -{Quintuplets 2000}-
 53. -{Cartman Joins NAMBLA}-
 54. -{Cherokee Hair Tampons}-
 55. -{Chef Goes Nanners}-
 56. -{Something You Can Do with Your Finger}-
 57. -{Do the Handicapped Go to Hell?}-
 58. -{Probably}-
 59. -{4th Grade}-
 60. -{Trapper Keeper}-
 61. -{Helen Keller! The Musical}-
 62. -{Pip}-
 63. -{Fat Camp}-
 64. -{The Wacky Molestation Adventure}-
 65. -{A Very Crappy Christmas}-

5. сезона (2001) 
 66. -{It Hits the Fan}-
 67. -{Cripple Fight}-
 68. -{Super Best Friends}-
 69. -{Scott Tenorman Must Die}-
 70. -{Terrance and Phillip: Behind the Blow}-
 71. -{Cartmanland}-
 72. -{Proper Condom Use}-
 73. -{Towelie}-
 74. -{Osama bin Laden Has Farty Pants}-
 75. -{How to Eat with Your Butt}-
 76. -{The Entity}-
 77. -{Here Comes the Neighborhood}-
 78. -{Kenny Dies}-
 79. -{Butters' Very Own Episode}-

6. сезона (2002) 
 80. -{Jared Has Aides}-
 81. -{Asspen}-
 82. -{Freak Strike}-
 83. -{Fun with Veal}-
 84. -{The New Terrance and Phillip Movie Trailer}-
 85. -{Professor Chaos}-
 86. -{Simpsons Already Did It}-
 87. -{Red Hot Catholic Love}-
 88. -{Free Hat}-
 89. -{Bebe's Boobs Destroy Society}-
 90. -{Child Abduction is Not Funny}-
 91. -{A Ladder to Heaven}-
 92. -{The Return of the Fellowship of the Ring to the Two Towers}-
 93. -{The Death Camp of Tolerance}-
 94. -{The Biggest Douche in the Universe}-
 95. -{My Future Self n' Me}-
 96. -{Red Sleigh Down}-

7. сезона (2003) 
 97. -{Cancelled}-
 98. -{Krazy Kripples}-
 99. -{Toilet Paper}-
 100. -{I'm a Little Bit Country}-
 101. -{Fat Butt and Pancake Head}-
 102. -{Lil' Crime Stoppers}-
 103. -{Red Man's Greed}-
 104. -{South Park Is Gay!}-
 105. -{Christian Rock Hard}-
 106. -{Grey Dawn}-
 107. -{Casa Bonita}-
 108. -{All About Mormons}-
 109. -{Butt Out}-
 110. -{Raisins}-
 111. -{It's Christmas in Canada}-

8. сезона (2004) 
 112. -{Good Times with Weapons}-
 113. -{Up the Down Steroid}-
 114. -{The Passion of the Jew}-
 115. -{You Got F'd in the A}-
 116. -{AWESOM-O}-
 117. -{The Jeffersons}-
 118. -{Goobacks}-
 119. -{Douche and Turd}-
 120. -{Something Wall-Mart This Way Comes}-
 121. -{Pre-School}-
 122. -{Quest for Ratings}-
 123. -{Stupid Spoiled Whore Video Playset}-
 124. -{Cartman's Incredible Gift}-
 125. -{Woodland Critter Christmas}-

9. сезона (2005) 
 126. -{Mr. Garrison's Fancy New Vagina}-
 127. -{Die Hippie, Die}-
 128. -{Wing}-
 129. -{Best Friends Forever}-
 130. -{The Losing Edge}-
 131. -{The Death of Eric Cartman}-
 132. -{Erection Day}-
 133. -{Two Days Before the Day After Tomorrow}-
 134. -{Marjorine}-
 135. -{Follow That Egg!}-
 136. -{Ginger Kids}-
 137. -{Trapped in the Closet}-
 138. -{Free Willzyx}-
 139. -{Bloody Mary}-

10. сезона (2006) 
 140. -{The Return of Chef}-
 141. -{Smug Alert!}-
 142. -{Cartoon Wars Part I}-
 143. -{Cartoon Wars Part II}-
 144. -{A Million Little Fibers}-
 145. -{ManBearPig}-
 146. -{Tsst}-
 147. -{Make Love, Not Warcraft}-
 148. -{Mystery of the Urinal Deuce}-
 149. -{Miss Teacher Bangs a Boy}-
 150. -{Hell on Earth 2006}-
 151. -{Go God Go}-
 152. -{Go God Go XII}-
 153. -{Stanley's Cup}-

11. сезона (2007) 
 154. -{With Apologies to Jesse Jackson}-
 155. -{Cartman Sucks}-
 156. -{Lice Capades}-
 157. -{The Snuke}-
 158. -{Fantastic Easter Special}-
 159. -{D-Yikes!}-
 160. -{Night of the Living Homeless}-
 161. -{Le Petit Tourette}-
 162. -{More Crap}-
 163. -{Imaginationland Episode I}-
 164. -{Imaginationland Episode II}-
 165. -{Imaginationland Episode III}-
 166. -{Guitar Queer-O}-
 167. -{The List}-

12. сезона (2008) 
 168. -{Tonsil Trouble}-
 169. -{Britney's New Look}-
 170. -{Major Boobage}-
 171. -{Canada on Strike}-
 172. -{Eek, a Penis!}-
 173. -{Over Logging}-
 174. -{Super Fun Time}-
 175. -{The China Probrem}-
 176. -{Breast Cancer Show Ever}-
 177. -{Pandemic}-
 178. -{Pandemic 2: The Startling}-
 179. -{About Last Night...}-
 180. -{Elementary School Musical}-
 181. -{The Ungroundable}-

13. сезона (2009) 
 182. -{The Ring}-
 183. -{The Coon}-
 184. -{Margaritaville}-
 185. -{Eat, Pray, Queef}-
 186. -{Fishsticks}-
 187. -{Pinewood Derby}-
 188. -{Fatbeard}-
 189. -{Dead Celebrities}-
 190. -{Butters' Bottom Bitch}-
 191. -{W.T.F.}-
 192. -{Whale Whores}-
 193. -{The F Word}-
 194. -{Dances with Smurfs}-
 195. -{Pee}-

14. сезона (2010) 
 196. -{Sexual Healing}-
 197. -{The Tale of Scrotie McBoogerballs}-
 198. -{Medicinal Fried Chicken}-
 199. -{You Have 0 Friends}-
 200. -{200}-
 201. -{201}-
 202. -{Crippled Summer}-
 203. -{Poor and Stupid}-
 204. -{It's a Jersey Thing}-
 205. -{Insheeption}-
 206. -{Coon 2: Hindsight}-
 207. -{Mysterion Rises}-
 208. -{Coon vs. Coon and Friends}-
 209. -{Crème Fraiche}-

15. сезона (2011) 
 210. -{HumancentiPad}-
 211. -{Funnybot}-
 212. -{Royal Pudding}-
 213. -{T.M.I.}-
 214. -{Crack Baby Athletic Association}-
 215. -{City Sushi}-
 216. -{You're Getting Old}-
 217. -{Ass Burgers}-
 218. -{The Last of the Meheecans}-
 219. -{Bass to Mouth}-
 220. -{Broadway Bro Down}-
 221. -{1%}-
 222. -{A History Channel Thanksgiving}-
 223. -{The Poor Kid}-

16. сезона (2012) 
 224. -{Reverse Cowgirl}-
 225. -{Cash for Gold}-
 226. -{Faith Hilling}-
 227. -{Jewpacabra}-
 228. -{Butterballs}-
 229. -{I Should Have Never Gone Ziplining}-
 230. -{Cartman Finds Love}-
 231. -{Sarcastaball}-
 232. -{Raising the Bar}-
 233. -{Insecurity}-
 234. -{Going Native}-
 235. -{A Nightmare on Face Time}-
 236. -{A Scause for Applause}-
 237. -{Obama Wins!}-

17. сезона (2013) 
 238. -{Let Go, Let Gov}-
 239. -{Informative Murder Porn}-
 240. -{World War Zimmerman}-
 241. -{Goth Kids 3: Dawn of the Posers}-
 242. -{Taming Strange}-
 243. -{Ginger Cow}-
 244. -{Black Friday}-
 245. -{A Song of Ass and Fire}-
 246. -{Titties and Dragons}-
 247. -{The Hobbit}-

18. сезона (2014) 
 248. -{Go Fund Yourself}-
 249. -{Gluten Free Ebola}-
 250. -{The Cissy}-
 251. -{Handicar}-
 252. -{The Magic Bush}-
 253. -{Freemium Isn't Free}-
 254. -{Grounded Vindaloop}-
 255. -{Cock Magic}-
 256. -{#REHASH}-
 257. -{#HappyHolograms}-

19. сезона (2015) 
 258. -{Stunning and Brave}-
 259. -{Where My Country Gone?}-
 260. -{The City Part of Town}-
 261. -{You're Not Yelping}-
 262. -{Safe Space}-
 263. -{Tweek x Craig}-
 264. -{Naughty Ninjas}-
 265. -{Sponsored Content}-
 266. -{Truth and Advertising}-
 267. -{PC Principal Final Justice}-

20. сезона (2016) 
 268. -{Member Berries}-
 269. -{Skank Hunt}-
 270. -{The Damned}-
 271. -{Wieners Out}-
 272. -{Douche and a Danish}-
 273. -{Fort Collins}-
 274. -{Oh, Jeez}-
 275. -{Members Only}-
 276. -{Not Funny}-
 277. -{The End of Serialization as We Know It}-

21. сезона (2017) 
 278. -{White People Renovating Houses}-
 279. -{Put It Down}-
 280. -{Holiday Special}-
 281. -{Franchise Prequel}-
 282. -{Hummels & Heroin}-
 283. -{Sons a Witches}-
 284. -{Doubling Down}-
 285. -{Moss Piglets}-
 286. -{Super Hard PCness}-
 287. -{Splatty Tomato}-

22. сезона (2018) 
 288. -{Dead Kids}-
 289. -{A Boy and a Priest}-
 290. -{The Problem with a Poo}-
 291. -{Tegridy Farms}-
 292. -{The Scoots}-
 293. -{Time to Get Cereal}-
 294. -{Nobody Got Cereal?}-
 295. -{Buddha Box}-
 296. -{Unfulfilled}-
 297. -{Bike Parade}-

23. сезона (2019) 
 298. -{Mexican Joker}-
 299. -{Band in China}-
 300. -{Shots!!!}-
 301. -{Let Them Eat Goo}-
 302. -{Tegridy Farms Halloween Special}-
 303. -{Season Finale}-
 304. -{Board Girls}-
 305. -{Turd Burglars}-
 306. -{Basic Cable}-
 307. -{Christmas Snow}-

24. сезона (2020–2021) 
 308. -{The Pandemic Special}-
 309. -{South ParQ Vaccination Special}-
 310. -{South Park: Post Covid}-*
 311. -{South Park: Post Covid: The Return of Covid}-*

25. сезона (2022)  
 312. -{Pajama Day}-
 313. -{The Big Fix}-
 314. -{City People}-
 315. -{Back to the Cold War}-
 316. -{Help, My Teenager Hates Me!}-
 317. -{Credigree Weed St. Patrick's Day Special}-
 318. -{South Park: The Streaming Wars Part 1}-*
 319. -{South Park: The Streaming Wars Part 2}-*

26. сезона (2023) 
 320. -{Cupid Ye}-
 321. -{Worldwide Privacy Tour}-
 322. -{Japanese Toilet}-
 323. -{Deep Learning}-

Референце 

Саут Парк
Саут Парк
Саут Парк